

Niemcy 
 Kublank – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kobylanka